Kostelů zasvěcených svatému Isidorovi je více:

Svatý Isidor z Madridu
 Kostel svatého Isidora (Budenice) 
 Kostel svatého Isidora (Horní Loděnice)
 Kostel svatého Isidora (Luleč)
 Kostel svatého Isidora (Nové Losiny)
 Kostel svatého Isidora (Oldřichovice)
 Kostel svatého Isidora (Prušánky)

Související články 
 Svatý Isidor – rozcestník
 Kaple svatého Isidora

Externí odkazy